Hygia Bank é uma empresa startup brasileira que atua como fintech e healthtech com operações no Brasil, sediada em Porto Alegre. O primeiro lançamento do aplicativo da empresa foi em 18 de outubro de 2019, data em que se comemora o Dia do Médico no Brasil. Em 2020, a empresa lançou sua versão 3.0, incluindo serviços de seguros para doenças graves, teste de DNA voltado à nutrição, ações de prevenção à saúde e serviços financeiros voltados à área. A atualização do aplicativo inclui um planner de saúde, questionários realizados com profissionais para identificar e montar um ”score” da saúde, serviço de telemedicina e uma carteira digital.

História 
A Hygia foi inspirada pelo médico Alexandre Parma, no Vale do Silício, em outubro de 2017, quando percebeu que, no Brasil, as pessoas eram muito dependentes dos planos de saúde e promoviam uma cultura de saúde reativa, ou seja, só procuravam cuidados a partir de um problema. Ao questionar-se sobre isso, observou uma oportunidade para incentivar os brasileiros a financiarem sua saúde com recursos próprios e ao mesmo tempo promover uma cultura de saúde preventiva.

Foram quase 12 meses com essa ideia incubada, até que em um jantar em sua casa com seu atual sócio, Maikol Parnow, ele decidiu contar a ideia. A partir daquele momento, surgia aos poucos a Hygia Bank.

Em pouco menos de 1 mês, já havia nome, nicho de negócio, definição societária e um protótipo construído. Foram 10 meses de desenvolvimento, até que em dezembro de 2019, colocaram no ar o MVP do aplicativo.

Incubada pela Eretz.Bio, do Hospital Albert Einstein

A Hygia Bank, em junho de 2020, foi incubada pela Eretz.bio, incubadora do maior hospital da América Latina, o Hospital Israelita Albert Einstein. Com a nova parceria, a startup começou a desenvolver os projetos com o apoio de especialistas do Einstein e uma rede nacional e internacional de lideranças científicas, gestores e mentores, além de contar com o apoio de especialistas do Centro de Inovação Tecnológica (CIT) e do Laboratório de Inovação em questões como propriedade intelectual, desenvolvimento de software e de equipamento, preparação de projetos, captação de recursos e acesso a linhas de fomento.

Ligações externas 
 

Empresas fundadas em 2019
Empresas de Porto Alegre
Empresas de serviços do Brasil
Empresas de tecnologia do Brasil
Fintechs do Brasil
Healthtechs do Brasil
Startups do Brasil